Джаск () — один из 11 шахрестанов (областей) иранской провинции Хормозган. Административный центр — город Джаск.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی),
 Лирдаф (بخش لیردف).
Население области на 2006 год оставляло 75 769 человек.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Хормозгана